Села:
 Маячка — Донецька область, Слов'янський район
 Маячка — Запорізька область, Василівський район
 Маячка — Полтавська область, Новосанжарський район
 Маячка — Херсонська область, Новотроїцький район
Річки:
 Маячка — річка, притока Казенного Торця (басейн Сіверського Дінця)
 Маячка — річка, притока Самари (басейн Дніпра)
 Маячка — річка, притока Орелі (басейн Дніпра)

Див. також 
 Суха Маячка